Lewknor steht für:

 Lewknor (Oxfordshire), eine Ortschaft in Oxfordshire, England

Lewknor ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Lewknor († 1484), englischer Ritter